Francesco Parlagreco (Caltanissetta, 3 de setembro de 1916 — São Paulo, 1974), também chamado de Francisco Parlagreco foi um pintor e professor de pintura ítalo-brasileiro. Era filho do também pintor Salvatore Parlagreco, sobrinho de Beniamino Parlagreco e tio do artista plástico Paulo Rubens Parlagreco.

Ligações externas
 Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Brasileiros de ascendência italiana
Parlagreco, Francesco
Mortos em 1974